Walzhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Walzhofer (1906–1970), österreichischer Fußballspieler 
 Otto Walzhofer (1926–2000), österreichischer Fußball-Nationalspieler